Calexico peut faire référence à :
 Calexico, ville de la Californie aux États-Unis ;
 Calexico, groupe de musique américain ;
et aussi :
 Viva calexico, une chanson tirée de l'album Muragostang de Jean-Louis Murat,